Дасаев:

 Дасаев, Игорь Абдулхакович (род. 1976) — российский футболист; игрок в мини-футбол.
 Дасаев, Ринат Файзрахманович (род. 1957) — советский футболист, российский тренер.

 Дасаева, Татьяна Николаевна (род. 1951) — советский и белорусский доктор филологических наук.